

Persone 
 Benedetto Cacciatori – scultore italiano
 Fabio Massimo Cacciatori – imprenditore e produttore cinematografico italiano
 Franco Cacciatori – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Marco Cacciatori – ex calciatore italiano
 Massimo Cacciatori – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Maurizia Cacciatori – pallavolista italiana, figlia di Franco
 Werther Cacciatori – militare italiano

Altro 
Cacciatori – tipologia di tattica militare
Cacciatori – in Harry Potter, ruolo nel gioco immaginario del Quidditch
Cacciatori – setta della serie animata American Dragon: Jake Long
Cacciatori (Hunters) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager
Grandi cacciatori – film italiano del 1988 diretto da Augusto Caminito

Pagine correlate 
 I cacciatori
 Cacciatore